Трка на 100 метара у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 28. и 29. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Тори Боуи из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 атлетичарки из 31 земље.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер
| rowspan="2" | 
| 10,62
| Сеул, Јужна Кореја 
| 24. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мерион Џоунс
| 
| 10,70
| Севиља, Шпанија
| 22. август 1999.
|-
| rowspan="2" | Најбољи светски резултат сезоне
| Елејн Томпсон
| rowspan="2" | 
| rowspan="3" | 10,73
| rowspan="2" | Кингстон, Јамајка
| rowspan="2" | 21. јун 2019.
|-
| Шели Ен Фрејзер-Прајс
|-
| Европски рекорд
| Кристин Арон
| 
| Будимпешта, Мађарска
| 19. август 1998.
|-
|Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер
| 
| 10,49
| Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Росанжела Сантос
| 
| 10,91 (.901)
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 6. август 2017.
|-
| Афрички рекорд 
| Миријел Ауре
| 
| 10,78
| Монтверди, САД
| 27. јул 2016.
|-
| Азијски рекорд
| Ли Сумеј
| 
| 10,79| Шангај, Кина
| 18. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелиса Брин
| 
| 11,11 | Канбера, Аустралија
| 5. фебруар 2014.
|-
!colspan="6" | Рекорди постигнути на Светском првенству 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| Шели Ен Фрејзер-Прајс
| 
| 10,71| Доха, Катар
| 29. септембар 2019.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године у 16:30 (1), 16:37 (2), 16:44 (3), 16:51 (4), 16:58 (5) и 17:05 (6). 47 такмичарки је подељено у 6 група. У полуфинале су ушле по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,
Ветар:Група 1: -0,2 м/с, Група 2: -0,3 м/с, Група 3: -0,4 м/с, Група 4: -0,1 м/с, Група 5: -0,1 м/с, Група 6: -0,3 м/с.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године у 21:20 (1), 21:28 (2) и 21:36 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар:Група 1: +0,8 м/с, Група 2: +0,5 м/с, Група 3: -0,4 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године у 23:20 по локалном времену.,
Ветар: +0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 100 м за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном